Ляшко́ — українське прізвище. Етнонімічне прізвище — утворене від української традиційної назви поляків — «лях». Свідчить про походження особи чи її предків.

Носії 

 Ляшко Андрій Андрійович (1974—2014) — солдат резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Ляшко Веніамін Іванович — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант, начальник Київського вищого загальновійськового командного училища у 1972—1980 роках.
 Ляшко Віктор Кирилович (нар. 1980) — український медик. З 24 грудня 2019 року — заступник Міністра охорони здоров'я України; із 26 лютого 2020 — виконував обов'язки головного санітарно-епідеміологічного лікаря України, з 20 травня 2021 року — Міністр охорони здоров'я України.
 Ляшко Віктор Іванович (нар. 1935) — український діяч
 Ляшко Денис Петрович ( 1980) — український футболіст.
 Ляшко Євген Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ляшко Іван Іванович — академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки України.
 Ляшко (Лященко) Микола Миколайович — російський письменник українського походження, родом з Лебедина.
 Ляшко Олег Валерійович — сучасний український політик.
 Ляшко Олександр Павлович — голова Ради Міністрів УРСР (1972—1987), функціонер КПУ, письменник.
 Ляшко Сергій Іванович — математик, доктор фізико-математичних наук.
 Ляшко Юрій Гаврилович — російський політичний діяч.

Див. також 
 Лашко
Українські прізвища